

Astronomia 
 Ore – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 ORE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Saint Denis di Orléans-Bricy (Francia)
 ore – codice ISO 639-3 della lingua orejón
 ORE – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Orenburg (Russia)

Geografia 
 Ore – comune dell'Alta Garonna (Francia)
 Ore – cittadina nigeriana

Mitologia 
 Ore – figure della mitologia egizia
 Ore – figure della mitologia greca

Sigle 
 ORE – Office de Recherches et d'Essais, ex centro di studi dell'Union internationale des chemins de fer (UIC).

Altro 
 Le Ore – rivista
 Forma plurale di ora

Altri progetti